Street skating – styl w skateboardzie
 Street – dyscyplina BMX
Miejscowości w Anglii:
 Street – wieś w hrabstwie Devon
 Street – wieś w hrabstwie Kumbria
 Street – wieś w hrabstwie Lancashire
 Street (Mendip) – wieś w hrabstwie Somerset
 Street – wieś w hrabstwie North Yorkshire
 Street (South Somerset) – miejscowość w hrabstwie Somerset